Байерс, Байерз () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Байерс, Джен — шотландская кёрлингистка.
 Байерс, Ирэн — английская детская писательница и поэтесса.
 Байерс, Латаша (род. 1973) — американская профессиональная баскетболистка.
 Байерс, Нил (Ниранджана Свами; род. 1952) — американский кришнаитский гуру и проповедник.
 Байерс, Питер (род. 1944) — новозеландский хоккеист на траве.
 Байерс, Ричард Ли (род. 1950) — американский писатель в стиле ужасов и фэнтези.
 Байерс, Трэй (род. 1981) — американский актёр.
 Байерс, Хизер (урожд. Хизер Крокетт) — шотландская кёрлингистка.
 Байерс, Юан (род. 1974) — шотландский кёрлингист, ведущий команды Великобритании на Олимпийских играх 2010 года.

Населённые пункты 
 Байерс (Канзас)
 Байерс (Колорадо)
 Байерс (Техас)

Примечания